Cet article contient les statistiques et records de l'équipe de Tunisie de football.

Depuis 1957, l'équipe de Tunisie de football a disputé 632 matchs contre des équipes A , 41 matchs contre des équipes olympiques ou sélections B et vingt matchs dans le cadre du championnat d'Afrique des nations (CHAN). Le premier match international date du  contre l'équipe de Libye de football, match qui se termine par la victoire des Tunisiens sur le score de 4-2.

La plus large victoire des Tunisiens a lieu le , contre Taïwan, sur le score de 8 buts à 1. Elle est égalée le , contre le Togo, sur le score de 7 buts à 0 et le , contre le Malawi, sur le même score. La plus lourde défaite est concédée contre l'équipe de Hongrie de football sur le score de 1-10, en match amical à Budapest le .

Résultats par pays

Matchs contre des équipes olympiques et sélections B

Matchs du championnat d'Afrique des nations 

Ces rencontres sont classées à part car elles opposent des équipes diminuées de leurs joueurs évoluant en dehors de leurs frontières, ce qui amène parfois à aligner les sélections olympiques.

Dernière mise à jour :  -  ()

Records individuels 

Dernière mise à jour :  -  ()

Radhi Jaïdi, avec 105 sélections entre 1996 et 2009, détient le record du nombre de sélections en équipe de Tunisie.

Issam Jemâa, avec 36 buts en 84 sélections entre 2005 et 2014, est quant à lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.

Notes et références

Notes

Références 

Équipe de Tunisie de football